Der Family Circle Cup 1994 war ein Damen-Tennis-Sandplatzturnier in Hilton Head Island. Er war Teil der WTA Tour 1994 und fand vom 28. März bis zum 3. April 1994 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1994
Tennisturnier in Hilton Head Island